APQ est un sigle qui peut désigner :
 Administration portuaire de Québec ;
 Administrations portuaires du Québec ;
 Archives de la province du Québec ;
 Association des paraplégiques du Québec ;
 Association des parodontistes du Québec ;
 Association des pathologistes du Québec ;
 Association des pédiatres du Québec ;
 Association des propriétaires du Québec ;
 Association des prospecteurs du Québec ;
 Association des psychologues du Québec.

APQ est un code qui peut désigner :
 Aéroport d'Arapiraca, au Brésil, selon la Code AITA.

Code